Акционерное общество «ДОМ.РФ» (АО «ДОМ.РФ») — финансовый институт развития в жилищной сфере России.

Создан в 1997 году под названием «Агентство ипотечного жилищного кредитования» постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. Сто процентов акций АО «ДОМ.РФ» принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Компания «ДОМ.РФ» является оператором ряда государственных программ поддержки, запущенных по поручению Президента РФ. Это Государственная программа льготного кредитования на приобретение жилья от застройщиков под 6,5 %, «Дальневосточная ипотека», государственная программа поддержки семей с детьми. Дом.рф осуществляет деятельность на основании 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Чистая прибыль АО «ДОМ.РФ» по МСФО за 2020 год составила 26,3 млрд рублей, увеличившись на 6,0 млрд рублей, или 29,4 % по отношению к 2019 году. Рентабельность собственных средств — 16,8 %.

В структуру АО «ДОМ.РФ» входят универсальный ипотечно-строительный банк — Банк Дом.рф и Фонд Дом.рф, реализующий проект формирования комфортной городской среды в регионах.

История 
В 1997 году в соответствии с постановлением Правительства РФ было создано ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК). Деятельность агентства была нацелена на обеспечение ликвидности национальных коммерческих банков, выдающих займы гражданам на долгосрочной основе для покупки жилья.

В январе 2003 года АИЖК было включено в список 18 стратегических приоритетных компаний с государственным участием.

В августе 2015 года АИЖК сменило форму собственности на АО. В том же году был подписан федеральный закон № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым на базе АИЖК создан единый институт развития в жилищной сфере. В состав единого института развития в жилищной сфере на базе АИЖК вошли дочерние компании АИЖК — Агентство финансирования жилищного строительства (АФЖС), Страховая компания АИЖК, а также Фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС).

В феврале 2016 года наблюдательный совет АИЖК утвердил стратегию развития Единого института развития в жилищной сфере на 2016—2020 годы. Стратегия определила основные направления деятельности института, а именно: обеспечение застройщиков земельными ресурсами, предоставление гарантий по кредитам застройщикам, развитие рынка арендного жилья за счёт коллективных инвестиций, развитие ипотечного рынка.

В 2016 году по поручению Правительства РФ создана Некоммерческая организация «Фонд единого института развития в жилищной сфере». 30 ноября 2017 года наблюдательным советом утверждена обновлённая стратегия развития единого института развития в жилищной сфере, которая предусматривает интеграцию банка «Российский Капитал».

В декабре 2017 года АИЖК стало акционером банка «Российский капитал»: 100 % акций были переданы из Росимущества в АИЖК. 2 марта 2018 года АО «АИЖК» было переименовано в АО «ДОМ.РФ».

«ДОМ.РФ» как оператор государственных программ

Дальневосточная ипотека 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2019 года Дом.рф получил от Минфина 14,6 млрд рублей, которые направлены на возмещение банкам недополученных доходов от выдачи кредитов в рамках государственной программы льготного ипотечного кредитования на приобретение или строительство жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа под 2 %.

«Дальневосточная ипотека» предусматривает выдачу банками ипотеки по ставке 2 % молодым семьям на приобретение жилья в новостройках или владельцам «дальневосточного гектара» на строительство дома. Молодые семьи также могут приобрести квартиру или дом на вторичном рынке в сельских поселениях или построить дом на любом земельном участке. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, срок кредита — до 20 лет. Программа рассчитана на выдачу кредитов по льготной ставке до конца 2024 года. Утверждённый Правительством РФ лимит — 30 тыс. ипотечных кредитов в год на протяжении 5 лет. Средний процент экономии по оплате процентов банку по «Дальневосточной ипотеке» в сравнении с обычной ипотекой составляет 70 %.

В сентябре 2020 года Правительство РФ в рамках программы внесло поправки, позволяющие до конца 2021 года приобрести жильё по программе «Дальневосточная ипотека» на вторичном рынке на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа, ранее такая возможность была только в сельских поселениях.

Программы субсидирования ставок по ипотеке на новостройки 
Программа льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках реализуется по поручению Президента РФ с мая 2020 года в целях поддержки строительной отрасли и доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции и роста процентных ставок. В соответствии с постановлением Правительства РФ возмещением кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам РФ, занимается АО «ДОМ.РФ».

В рамках программы субсидии предоставляются по всем ипотечным кредитам на приобретение квартир в новостройках с апреля 2020 по июль 2021 года. Ставка для заёмщика составляет 6,5 %, максимальная сумма ипотечного кредита — 6 млн рублей (в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей). Банкам компенсируются недополученные процентные доходы в размере разницы между ключевой ставкой, увеличенной на 3 п.п., и ставкой по кредиту для заёмщика в течение всего срока жизни кредита.

Изначально установленный Правительством РФ лимит компенсаций составлял 740 млрд рублей (около 247 тыс. кредитов), позже лимит был дважды увеличен на суммы в 160 млрд рублей, в августе и сентябре 2020 года. В ноябре 2020 года Президент РФ предложил продлить программу до июля 2021 года, вскоре было принято постановление правительства, новый лимит по программе составил  трлн. рублей.

Программа государственной поддержки семей с детьми 
В июне 2019 года Правительством РФ было приятно решение о том, что заёмщики по ипотечным жилищным кредитам (при рождении у них в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего или последующих детей) получают государственную поддержку для целей погашения задолженности по ипотечному кредиту в размере не более 450 тыс. рублей. В сентябре 2019 года ответственным за реализацию этой программы был обозначен «ДОМ.РФ». Денежные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу (что значительно влияет на последующие суммы процентов банку), а в случае если она меньше 450 тыс. рублей, оставшаяся часть суммы может быть направлена на погашение процентов.

Общий объём запланированных на программу средств — 143,8 млрд рублей, запланированное количество участников программы — 369 тыс. семей.

Программа субсидирования ставок по проектам жилищного строительства — помощь застройщикам 
Программа субсидирования ставок по проектам жилищного строительства была утверждена Правительством РФ в апреле 2020 года. Программа рассматривалась как мера поддержки участников строительного бизнеса ряда регионов РФ в условиях пандемии коронавируса. Согласно её условиям процентная ставка по кредитам для строительных компаний будет не выше ключевой ставки ЦБ, а недополученную разницу банку компенсирует государство. При этом компания-заемщик должна отвечать ряду требований: не находиться в состоянии банкротства, не иметь задолженности по налогам, проблемных домов, не иметь просрочек по кредиту, не сокращать штат сотрудников.

31 декабря 2020 года программа была продлена. Программа субсидирования низкомаржинальных проектов применяется только в тех субъектах Российской Федерации, в которых среднедушевые денежные доходы населения за I квартал 2020 года на 15 и более процентов ниже среднедушевых доходов населения в целом по Российской Федерации.

Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС) 
Единая информационная система жилищного строительства создана в рамках нескольких федеральных законов. Система представляет собой реестр новостроек по всей стране и обеспечивает граждан открытым доступом к проверенной государством информации о застройщиках, жилищно-строительных кооперативах и объектах строительства в динамике. АО «ДОМ.РФ» является единственным оператором системы, который осуществляет актуализацию и модернизацию информации.

С 1 июля 2019 года привлечение средств участников долевого строительства в России возможно только с использованием счетов эскроу. Процесс перехода отрасли на использование счетов эскроу был полностью оцифрован, все взаимодействие между основными участниками рынка жилищного строительства осуществлялось через Единую систему жилищного строительства, в которой в числе прочего был настроен ежедневный мониторинг ключевых показателей реформы.

С помощью системы осуществляется контроль всех застройщиков и строящихся домов в Российской Федерации, а также реализуются государственные программы поддержки отрасли. В рамках системы ключевые документы отрасли переведены в машиночитаемый вид. За счёт этого сформирована база данных всех строящихся домов с привлечением средств граждан.

Информация по всем объектам обновляется ежедневно. Созданы реестры застройщиков и жилищно-строительных кооперативов, каталог новостроек, единый реестр проблемных объектов. В онлайн-режиме обновляются аналитические интерактивные отчеты, размещённые в открытом доступе, в которых отражены основные показатели рынка жилищного строительства, ввод жилья в эксплуатацию, ипотечное кредитование, продажи квартир с уплатой в компенсационный фонд, статистика по счетам эскроу и другие.

В ЕИСЖС реализовано информационное взаимодействие с системами Росреестра, Главгосэкспертизы, Банка России и другими. Внедрение системы стало дополнительным инструментом контроля в жилищной сфере для государственных органов, в первую очередь Минстороя.

Для граждан России запущены сервисы, в том числе сервис проверки новостроек, с помощью которого пользователь имеет возможность проверить информацию по любому строящемуся в стране дому — актуальность проектной декларации и фотографии хода строительства, полноту размещённого застройщиком комплекта документов в соответствии с законодательством, а также соблюдение застройщиком сроков ввода домов в эксплуатацию. Доступна информация о распроданности квартир и средней цене квадратного метра в конкретной новостройке, а также иные сведения, которые могут быть полезны при покупке строящегося жилья.

Кроме того, система стала ключевым элементом в рамках реализации государственных программ поддержки строительной отрасли России. На её базе реализованы такие программы, как льготное ипотечное кредитование под 6,5 %, «Дальневосточная ипотека» под 2 %, поддержка многодетных семей с детьми — выплата на погашение ипотечного кредита до 450 тыс. рублей, а также программа субсидирования кредитов застройщиков.

Ипотечные ценные бумаги 
Привлечение инвестиций в отрасль жилищного строительства — одна из ключевых задач АО «ДОМ.РФ» как института развития. Одним из способов обеспечить рынок ипотеки финансовыми потоками является размещение выпусков облигаций с ипотечным покрытием (ИЦБ). В ноябре 2020 года компания Дом.рф разместила первый выпуск облигаций с ипотечным покрытием (ИЦБ) с Банком Дом.рф в объёме 14 млрд рублей.

Ипотечные ценные бумаги «ДОМ.РФ» — это однотраншевые облигации с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым дополнительно обеспечивается поручительством АО «ДОМ.РФ». Они выпускаются на программной основе, что позволяет осуществлять множество однотипных выпусков на основе единой эмиссионной документации (программы облигаций) с минимальными затратами и в короткие сроки.

Банк России включил ипотечные облигации Дом.рф в Ломбардный список Банка России, выделил самостоятельные лимиты на ИЦБ для НПФ, предложил включение ИЦБ Дом.рф в список высоколиквидных активов. Правительство включило ИЦБ Дом.рф в операции РЕПО с Федеральным казначейством, выделило лимит для ИЦБ Дом.рф у государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, а также для госкомпаний, госкорпораций и средств жилищных накоплений военнослужащих.

Всего в рамках программы ИЦБ Дом.рф с 2016 года разместил 23 выпуска объёмом около 600 млрд рублей.

Облигации Дом.рф для финансирования инфраструктурных проектов 
Осенью 2020 года Правительство РФ приняло решение о выпуске облигаций для финансирования инфраструктурных проектов. Инструмент позволит стимулировать жилищное строительство и создание комфортной среды для проживания граждан. Данный механизм привлечения финансирования создаётся прежде всего для поддержки экономики регионов и строительного бизнеса. Планируемый объём программы облигаций в секторе жилищного строительства на 2021 год составляет 30 млрд рублей. Оператором выпуска таких облигаций является АО «Дом.рф».

С помощью данного инструмента планируется привлекать финансирование на рынке капитала для создания в местах строительства жилья объектов инженерии, социального обслуживания населения, внеуличной транспортной и IT-инфраструктуры (в том числе телекоммуникационных сетей). Облигации Дом.рф для финансирования инфраструктурных проектов — это облигации, выпускаемые на рынке ценных бумаг через специализированное общество проектного финансирования (СОПФ), созданное АО «Дом.рф». Средства от размещения облигаций направляются на финансирование жилищной инфраструктуры: застройщикам или дочерним обществам субъектов РФ в виде инфраструктурных займов.

Денежные средства выдаются на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. Дом.рф выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.

При финансировании жилищного строительства погашение инфраструктурного займа происходит после погашения кредита по проектному финансированию от банка. Таким образом инфраструктурный заём от СОПФ обеспечивает сохранение необходимого запаса финансовой устойчивости с точки зрения банков, предоставляющих проектное финансирование.

В рамках реализации проекта может осуществляться финансирование строительства объектов инфраструктуры:
 в целях реализации проекта жилищного строительства (образовательные объекты, медицинские учреждения, спортивные площадки, детские площадки, внутренние и внешние инженерные сети, телекоммуникационные сети, подъездные дороги к участку перспективной жилой застройки);
 в целях развития агломерации (общегородские объекты ЖКХ, высшие учебные заведения, образовательные центры, поликлиники, больницы, музеи, культурно-образовательные центры, кинотеатры, библиотеки, наземный общегородской транспорт, метрополитен, транспортно-пересадочные узлы, железнодорожные переезды, платные и бесплатные автодороги, городские и плоскостные парковки).

Высокое кредитное качество облигаций обеспечивается поручительством АО «Дом.рф», а также возможностью предоставления АО «Дом.рф» займов (резервной линии) для финансирования СОПФ в целях выполнения им своих обязательств перед держателями облигаций и приобретения АО «Дом.рф» прав (требований) по займам, предоставленным СОПФ и оценённым как дефолтные, для поддержания высокого качества портфеля займов СОПФ. К весне 2021 года определены пилотные регионы, где будет опробован механизм создания инфраструктуры для новых жилых районов с использованием облигаций АО «Дом.рф» для финансирования инфраструктурных проектов.

Процесс взаимодействия Дом.рф с застройщиком выглядит следующим образом. Застройщик получает одобрение на проект от субъекта РФ (ходатайство), далее проводится независимая экспертиза проекта со стороны Дом.рф в формате анализа рисков реализации проекта и анализа финансовой модели проекта; если экспертиза даёт положительное заключение, проект направляется на утверждение в Минстрой России, на следующем этапе гарантии даёт субъект РФ, и после этого осуществляется финансирование.

Ключевые требования к застройщику: права на земельный участок у застройщика, сумма займа — не менее 300 млн рублей, срок займа — от 3 до15 лет, строительство транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под жилищное строительство, гарантии субъекта РФ, наличие подтверждённого проектного финансирования на строительство жилья от банка. Для дочерних обществ субъектов требования аналогичные.

Предоставление государственных гарантий субъектов Российской Федерации позволит обеспечить сбалансированное распределение рисков между субъектом Российской Федерации, частным застройщиком и АО «Дом.рф». В частности, в зоне ответственности субъектов Российской Федерации находится разработка основных градостроительных документов и (или) их своевременная актуализация. Также это даст сокращение сроков утверждения планов планировки и межевания территории, разработанных застройщиком, и подключения к сетям. Субъект РФ может обеспечивать спрос на строящиеся площади через социальные программы (расселение ветхого жилья, улучшение жилищных условий для отдельных категорий граждан и т. д.).

На финансовую устойчивость проекта могут существенно влиять действия субъекта Российской Федерации по установлению (изменению) инфраструктурной нагрузки, а также участие субъекта Российской Федерации в строительстве такой инфраструктуры.

Арендное жилье 
В 2016 году президент РФ поручил правительству совместно с органами исполнительной власти регионов и Дом.рф «обеспечить реализацию пилотных проектов по строительству жилья, включая апартаменты для коммерческого найма, в том числе с привлечением частных инвестиций». Данное поручение было принято на основании статистических показателей, говорящих о том, что 6 млн (или 10 %) семей в России проживают в арендном жилье.

К 2020 году осуществлено финансирование строительства арендных проектов общей площадью более 447 тысяч кв. метров (8,5 тысяч квартир и апартаментов). Коммерческая аренда уже сданных объектов представлена 10-ю проектами в Москве, Екатеринбурге и Воронеже суммарной площадью более 150 тыс. кв. метров.

Вовлечение и реализация федерального имущества 
Дом.рф проводит работу по вовлечению неиспользуемых федеральных земельных участков для решения вопросов социально-экономического развития регионов, таких как жилищное строительство, предоставление участков многодетным семьям, создание объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, парков, общественных пространств, технопарков, бизнес-инкубаторов.

Дом.рф выполняет функции агента Российской Федерации по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель через механизм аукционов для застройщиков.

Данная деятельность ведётся в рамках реализации Федерального закона №161 «О содействии развитию жилищного строительства».

Жилищно-строительные кооперативы с государственной поддержкой 
Осенью 2016 года в ФЗ-161 «О содействии развитию жилищного строительства» были внесены поправки, направленные на упрощение механизмов создания и деятельности жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) с государственной поддержкой. Таким ЖСК земля под застройку предоставляется бесплатно. На переданных в безвозмездное пользование земельных участках ЖСК могут построить многоквартирные, блокированные и индивидуальные жилые дома, в зависимости от своих потребностей и характеристик земельного участка. Дом.рф не только занимается передачей земли под застройку, но и определяет надёжность подрядчика таких ЖСК.

Создавать такие кооперативы могут определённые группы граждан, прописанные в законе, а именно: молодые ученые, научные и инженерно-технические работники, научно-педагогические работники высшего образования, работники федеральных образовательных учреждений, а также федеральных учреждений здравоохранения и культуры, федеральные государственные служащие, военнослужащие и работники ОПК, сотрудники органов внутренних дел РФ, работники образовательных организаций, организаций социального обслуживания, учреждений здравоохранения и культуры (муниципальных либо находящихся в ведении субъекта Российской Федерации), а также граждане, имеющие трёх и более детей.

К началу 2021 года при участии АО «Дом.рф» в различной стадии реализации находится 117 проектов ЖСК в 46 субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить жильём более 10 тыс. российских семей, 24 ЖСК уже построены и заселены.

Фонд Дом.рф и городская среда 
Фонд Дом.рф (до 2019 года — Фонд единого института развития в жилищной сфере), созданный в 2016 году, представляет собой некоммерческую организацию, учреждённую АО «Дом.рф» для целей реализации программ, направленных на формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества. Фонд финансируется из прибыли Дом.рф, на его нужды направляется не более 25 % от чистой прибыли компании. Ежегодный бюджет фонда — приблизительно 6 млрд рублей.

Основные направления деятельности фонда:
 разработка методических документов стратегического уровня, задача которых — установить комплексный подход к развитию качественной городской среды;
 разработка проектов нормативно-правовых актов, концепций, стратегий и прочих методических документов, способствующих формированию благоприятной среды;
 организация публичных мероприятий, освещение и распространение в СМИ материалов о мерах и проектах в сфере развития комфортной городской среды;
 разработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство, обеспечивающих формирование благоприятной среды;
 реализация пилотных проектов, направленных на опытное применение разрабатываемых методических документов;
 поддержка развития ипотечного кредитования и жилищного строительства.

В рамках деятельности фонда реализуются обучающие программы и семинары в регионах РФ, разработан Стандарт комплексного развития территорий, ведётся работа по адаптации законодательной базы функционирования строительного комплекса в РФ, разработан единый для всех 1116 городов РФ инструмент для оценки качества материальной городской среды — Индекс качества городской среды, реализуются точечные проекты городского развития в отдельных регионах РФ, проводятся всероссийские архитектурные конкурсы.

Банк Дом.рф 
Банк Дом.рф — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Единственным акционером Банка Дом.рф является Дом.рф. Банк Дом.рф осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.

В декабре 2020 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Банка Дом.рф c A(RU) до уровня А+(RU), изменив прогноз на Позитивный. Повышение рейтинга объясняется изменением оценки качества кредитного портфеля, улучшением бизнес-профиля, повышением операционной эффективности банка и развитой системой риск-менеджмента.

Консультационный центр 
Весной 2020 года с целью работы по информированию граждан о действующих мерах государственной поддержки в вопросах приобретения жилья, а также развитию финансовой грамотности населения был создан Консультационный центр Дом.рф.

Основными направлениями работы Консультационного центра Дом.рф являются:
 информационно-сервисный портал спроси.дом.рф;
 контактный центр (бесплатная горячая линия);
 сотрудничество с федеральными и региональными порталами госуслуг, информирование граждан о мерах государственной поддержки в вопросах приобретения жилья через МФЦ.

На интернет-портале спроси.дом.рф размещена информация о программах государственной поддержки в жилищной сфере, программах льготного ипотечного кредитования, аренде жилья, социальных выплатах, купле-продаже и эксплуатации недвижимости.

Гражданам доступен ряд сервисов, с помощью которых они могут ознакомиться с полным спектром мер государственно поддержки в жилищной сфере, проверить статус рассмотрения заявления на участие в программах, произвести оценку недвижимости, записаться на просмотр арендного дома, получить инструкцию по оформлению документов.

Бесплатная горячая линия осуществляет консультирование граждан в круглосуточном режиме по вопросам улучшения жилищных условий. Консультационный центр в партнёрстве с федеральными организациями и ведомствами (Банк России, Минфин России, Пенсионный фонд РФ, Минцифры России и др.) проводит работу по повышению финансовой грамотности и информированию граждан о действующих мерах государственной поддержки в жилищной сфере через федеральный и региональный порталы госуслуг.

Руководство 
 Плутник Александр Альбертович (апрель 2015 — 28 января 2020),
 Мутко Виталий Леонтьевич (с 28 января 2020).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Стратегия развития Единого института развития в жилищной сфере в 2016—2020 г.г.
 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011—2015 годы", утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
 Об утверждении федеральной целевой программы «Жилище» на 2015—2020 годы
 Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323
 Стратегия развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 года

Компании России
Ипотечные агентства
Появились в 1997 году в России